Пустынка — название населённых пунктов:

Россия 
 Пустынка — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Пустынка — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Пустынка — исчезнувшая деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Пустынка — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Пустынка — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Пустынка — деревня в Заинском районе Татарстана.

Украина 
 Пустынка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Пустынка — село в Любомльском районе Волынской области.

См. также 
 Пустынка — река в Кемеровской области.
Усть-Пустынка